Лев Абра́мович Полугае́вский (20 ноября 1934, Могилёв — 30 августа 1995, Париж) — советский шахматист, шестикратный победитель Всемирных шахматных олимпиад в составе команды СССР, победитель Первого командного чемпионата мира в составе команды СССР (1985), неоднократный участник чемпионатов СССР и турниров на первенство мира, двукратный чемпион СССР (1967, 1968), автор нескольких книг по теории дебютов в шахматах.

Биография 
Родился в Могилёве 20 ноября 1934 года. С началом Великой Отечественной войны семья Полугаевских эвакуировалась в Куйбышев (Самару), где юный Лёва с семи лет заинтересовался шахматами. В это время в городе проживали многие известные шахматисты страны и сильные турниры проходили в окружном Доме офицеров. Учась в шестом классе мужской школы № 6, пошёл в секцию при Дворце пионеров. Самарские шахматисты раскопали в биографии Полугаевского любопытный факт. В «Пионерской правде» от 18 мая 1948 года была опубликована следующая приветственная телеграмма новому чемпиону мира Михаилу Ботвиннику:

«Москва, Колонный зал, Ботвиннику. Когда мы услышали, что Вы — чемпион, мы так обрадовались, что некоторые закричали „Ура!“ Недавно у нас в городе проходил шахматный турнир школьников. Я получил звание шахматиста первой категории. Может быть, и нам когда-нибудь придется встретиться с Вами за шахматной доской. Вы не обижайтесь, что мы, может быть, когда-нибудь победим Вас. А пока поздравляю Вас от имени всех наших пионеров-шахматистов. Лева Полугаевский, староста шахматно-шашечного кружка. Г. Куйбышев, мужская школа № 6».

В 1956 г. окончил Куйбышевский индустриальный институт (СамГТУ), после которого пять лет работал на заводе КАТЭК.

В память о гроссмейстере в Самаре учреждён турнир-мемориал им. Л. А. Полугаевского.
 1961 — чемпион РСФСР по шахматам, в чемпионате СССР занял второе место
 1962 — присвоено звание международного гроссмейстера
 1965 — второе место в чемпионате СССР
 1967 — чемпион СССР по шахматам (1-2 места с М. Н. Талем)
 1968 — чемпион СССР по шахматам (1-2 места с А. Н. Зайцевым, Полугаевский выиграл дополнительный матч)
 1969 — разделил (третий раз подряд) 1-2 места в чемпионате СССР, но проиграл дополнительный матч Т. В. Петросяну, присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР
 1977 — полуфинал первенства мира по шахматам
 1973 — разделил 2-6 место в высшей лиге чемпионата СССР — одном из сильнейших по составу.

В составе сборной СССР принимал участие в 7 шахматных олимпиадах, в командных чемпионатах мира и Европы. В 1970 играл за сборную СССР в «матче века» (Белград) на 4-й доске (уступил Горту) и в матче со сборной избранных шахматистов мира (Лондон, 1984).

Победитель ряда международных турниров.

Участник межзональных турниров 1970 (Пальма-де-Мальорка, 9-10 места), 1973 (Петрополис, 2-4 места, после дополнительного соревнования — 2 место), 1976 (Манила, 2-3 места), 1979 (Рига, 2 место), 1982 (Толука, 4-7 место), 1985 (Биль, 7-9 место), 1987 (Загреб, 8-11 место).

В претендентских матчах выступал с относительным успехом. В 1974 проиграл четвертьфинальный матч А. Е. Карпову (+0 — 3 =5), в 1977 выиграл четвертьфинал у Э. Мекинга (+1 — 0 = 11) и проиграл полуфинал В. Л. Корчному (+1 — 5 = 7), в 1980 победил в четвертьфинале М. Н. Таля (+3 — 0 =5) и снова проиграл полуфинал В. Л. Корчному, но уже с минимальным разрывом (+2 — 3 =9) и в дополнительных партиях.

Полугаевский был крупным специалистом в области теории дебюта. С его именем связан ряд схем в закрытых началах. Особенное внимание гроссмейстер уделял сицилианской защите, в частности, одному из разветвлений варианта Найдорфа — 1.е4 с5 2.Kf3 d6 3.d4 cd 4.Kd4 Kf6 5.Kc3 a6 6.Cg5 e6 7.f4 b5, по праву вошедшему в историю под именем Льва Полугаевского. Своей многолетней работе над Вариантом (именно с Большой Буквы) Полугаевский посвятил книгу «Рождение Варианта».

Был тренером-консультантом А. Е. Карпова во время его матчей на первенство мира с В. Л. Корчным (1978 и 1981)

Книга «В сицилианских лабиринтах» считается одной из лучших по сицилианской защите.

В течение многих лет — член президиума Шахматной федерации СССР, председатель Высшей квалификационной комиссии. Член совета гроссмейстеров.

Был женат, имел дочь. Многолетняя дружба связывала Полугаевского с народным артистом СССР Вячеславом Тихоновым.

Скончался в парижской клинике после сложной операции на головном мозге, вызванной онкологическим заболеванием. До последних минут жизни рядом с Львом Абрамовичем находилась его жена Ирина.

Похоронен в Париже на кладбище Монпарнас.

Награды 
За достижения в области шахмат награждён орденом «Дружбы народов» (1981) и медалью «За трудовую доблесть» (1985).

Результаты выступлений

Турнирные и матчевые результаты

Шахматные олимпиады 
Лев Полугаевский принял участие в 7 олимпиадах.

Изменения рейтинга

Книги 
 Рождение варианта / Л. А. Полугаевский. — М.: ФиС, 1977. — 176 с.: ил.
 В сицилианских лабиринтах / Л. Полугаевский. — М.: Элекс-КМ, 2003. — 333 с.: ил.

Примечания

Литература 
 
 Васильев, Вик. Седьмая вуаль. [К биографии шахматиста Л. Полугаевского]. // Молодая гвардия. — 1963. — № 9. — С. 260—272.
 Гроссмейстер Полугаевский / Авт.-сост. Я. В. Дамский. — М.: ФиС, 1982. — 304 с.: ил., портр.
 Рошаль А. Доброта творчества. // «64 — Шахматное обозрение». — 1984. — № 23. — С. 26—27.
 
 Memoria. // «64 — Шахматное обозрение». — 1995. — № 9. — С. 34—37.

Ссылки 

Шахматисты СССР
Шахматисты России
Шахматные теоретики
Чемпионы СССР по шахматам
Победители шахматных олимпиад
Чемпионы России по шахматам
Шахматные тренеры СССР
Шахматные тренеры России
Похороненные на кладбище Монпарнас
Умершие от рака